A nagy átverés, 1963-as francia film
 A nagy átverés, 2003-as amerikai film